Степа́н Мака́ров:

 Степан Макаров — русский океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал Макаров, Степан Осипович.
 «Степан Макаров» — пароход-ледокол, построенный в 1917 году под названием «Князь Пожарский», в годы гражданской войны носивший имя «Лейтенант Шмидт».

См. также 
 Макаров
 Адмирал Макаров
 Улица Адмирала Макарова